Aleksandar Đurić (1970-), kayakiste bosnien et joueur bosnien et singapourien de football ;
 Ana Đurić (1984-), handballeuse bosnienne ;
 Branko Đurić (1962-), acteur, réalisateur et musicien bosniaque ;
 Carmen Lydia Djuric (1936-2017), artiste franco-monténégrine ;
 Dusan Djuric (1984-), footballeur suédois d'origine serbe ;
 Mihailo Đurić (1925-), philosophe et sociologue serbe ;
 Miodrag Djuric (1933-2010), peintre, dessinateur, graveur, sculpteur yougoslave ;
 Mirjana Djurić (1986-), joueuse de volley-ball serbe ;
 Rajko Đurić (1947-2020), écrivain et homme politique serbe ;
 Stefan Đurić (1955-), joueur d'échecs yougoslave puis serbe ;
 
Vojislav J. Đurić (1925-1996), historien de l'art et académicien serbe.

Homonymie de patronyme serbe